«Twisted Angel» — п'ятий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 1 жовтня 2002.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми